Een Franse musical, zie Starmania (musical)
 Een Oostenrijks televisieprogramma, zie Starmania (televisieprogramma)